Sebe steht für:
 Sebe (Togo), ehemaliger Verwaltungssitz der Deutschen Kolonie Togo von 1887 bis 1897
 Sebe-Brikolo, Departement in Gabun
 Sebe (Fluss), Fluss in Gabun

Sebe ist der Familienname von:
 Charles Sebe, Leiter des Ciskei Central Intelligence Service (CCIS)
 Lennox Sebe (1926–1994), südafrikanischer Politiker, erster Präsident des Homelands Ciskei
 Naima Sebe (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Namba Sebe, Transportminister des zeitweilig formal unabhängigen Homelands Ciskei
 Thandi Sebe (* 1988), deutsch-südafrikanische Schauspielerin
 Tshamano Sebe (* 1960), südafrikanischer Schauspieler